Mound Cemetery Mound ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mound Cemetery Mound (Meigs County, Ohio), ID-Nr. 74001575
 Mound Cemetery Mound (Washington County, Ohio), ID-Nr. 73001549